Numen/For Use kolektiv je koji djeluje na polju konceptualne umjetnosti, scenografije te industrijskog i prostornog dizajna.

Povijest 

Grupa je formirana 1998.godine kao kolaboracija između svježe diplomiranih industrijskih dizajnera – Svena Jonkea, Christopha Katzlera i Nikole Radeljkovića. Formiraju se pod imenom „For Use“ ne bi li naglasila svoju vjeru u utilitarnost i funkcionalnost dizajnerskih produkata. Uzore pronalaze u kanonskim autorima kao što su Bauhaus, Maljevič, ruski konstruktivisti, u eurospkoj apstraktnoj i konkretnoj umjetnosti, konceptualnoj umjetnosti i drugima. Rani radovi grupe okarakterizirani su eksperimentima s depersonaliziranim dizajnom i radikalnim formalnim redukcijama koji su duboko ukorijenjeni u visoki modernizam.

Paralelno s njihovim uspjesima u dizajnu pokućstva na području Italije, 1999.godine kolektiv se angažira kroz svoje mnogobrojne „ulične veze“ sa zagrebačkim „underground“ klubovima i općenito umjetničkom scenom te počinje postavljati i izvoditi različite javne projekte od izložbi i buvljaka do partyija u zagrebačkim klubovima. Te godine u grupu su integrirana i dodatna dva člana, grafički dizajneri – Jelenko Hercog i Toni Uroda.
1999.godine etabliraju se i pod nazivom Numen koji se nameće kao krovni identitet svih projekata grupe koji nisu realizirani u sklopu sfere industrijskog dizajna. Ime je kreirano neposredno prije 34.og zagrebačkog Salona gdje je grupa ostvarila svoj prvi totalni dizajnerski projekt. Riječ Numen (noumenon) derivirana je iz Kantove teorije o znanju i označava stvar koja se promatra kao čisti transcedentalni objekt, kao „stvar sama u sebi“ odnosno idealna forma. Ideja iza Numena bila je tako otkrivanje prapočetnih kvaliteta materije prije nego što se ona manifestira kao određena pojava.

Od 2004.godine nadalje kolektiv se počinje intenzivnije baviti scenografskim projektima. Numen/For Use i dalje djeluje i stvara u različitim teatrima diljem Europe kao i u Hrvatskoj. Rad u teatru bio je logični nastavak karijere kolektiva koji je afinitet prema manipuliranju prostora i objekata pokazivao još od svojih najranijih projekata. Njihov je kazališni rad tako obilježen eksperimentalnim formama koji se kreću na rubu između funkcionalnosti i umjetnosti. Također, u vremenu kada kolektiv započinje svoju scenografsku karijeru, on se ponovno reducira na svoja tri integralna člana – Jonke, Katzler i Radeljković.

Od 2008.godine grupa se fokusira i na stvaranje objekata i koncepata koji nemaju prije definiranu funkciju, na aktivnosti koje rezultiraju hibridnim i eksperimentalnim oblicima kao što su N-Light serija i Tape instalacije (između ostalog tu su i Tube, String i Net instalacije). Postave instalacija realiziraju u mnogim gradovima kao što su: Pariz, Beč, Beograd, Melburn, Firenca, Berlin, Tokio, Frankfurt i drugi. Paraleno s tim radovima, grupa dobiva nekoliko internacionalnih nagrada za svoje uspjehe u polju industrijskog dizajna i scenografije kojima se, također konzistentno bavi.

Stolica u pustinji 

U 2011.godini Ivana Jonke snima dokumentarni film naziva Stolica u Pustinji. Film je produciran za Hrvatsku izložbu u sklopu Praškog kvadrijenala performativnog i prostornog dizajna iste godine i prati scenografski rad skupine Numen/For Use. Skupina je na dotičnom kvadrijenalu odnijela i dvije zlatne medalje za najbolju scenografiju i najbolju upotrebu kazališne tehnologije.

Scenografije

Kazališne scenografije 

 Žena, redatelj: Paolo Magelli, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb 2016.
Kralj Lear, redatelj: Tomaž Pandur, Peirairos 260, Atena 2015.
Crna životinja žalost, redatelj: Ivica Buljan, Gradski teatar MGL, Ljubljana 2013.
Europa, redatelj: Janusz Kica, Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb 2013.
Crne maske, redatelj: Janez Burger, Slovenska nacionalna opera, Maribor 2012.
Opasne veze, redatelj: Aleksandar Popovski, Slovensko nacionalno kazalište, Maribor 2012.
Dvanaesta noć, redatelj: Aleksandar Popovski, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb 2012.
Rat i mir, redatelj: Tomaž Pandur, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb 2011.
Metamorfoze, redatelj:Aleksandar Popovski, Jugoslavenski dramski teatar, Beograd 2010.
Cirkus Destetika, redatelj: Aleksandar Popovski, Hrvatsko narodno kazalište „Ivan Zajc“, Rijeka 2010.
Simfonija tužnih pjesama, redatelj: Tomaž Pandur, koreograf: Ronald Savković, Deutsche Staatsoper Unter den Linden, Berlin 2010.
Medeja, redatelj: Tomaž Pandur, Festival Internacional de Teatro Clasico de Merida, 2009.
Brod za lutke, redatelj: Aleksandar Popovski, Narodno dramsko gledališće, Ljubljana 2009.
San Ivanje noći, redatelj: Aleksandar Popovski, Dramsko kazalište Gavella, Zagreb 2008.
Quartett/Barroco, redatelj: Tomaž Pandur, Centro Cultural de la Villa, Madrid 2007.
Pepeljuga, redatelj: Robert Waltl, Gradsko kazalište trešnja, Zagreb 2006.
Nikola Tesla, redatelj: Tomaž Pandur, Teatro Nuovo Giovanni, Udine 2006.

Filmske scenografije 

igrani film Balkan nije mrtav (2013), redatelj: Aleksandar Popovski, Skopje 2011.

Izložbe

Skupne izložbe 

2016.
„Produkcija: Objekti, površine i atmosfere“, Sveučilište u Teksasu, Austin škola arhitekture, Mebane galerija
„Kromatski momentum“, Muriel Guépin galerija, New York

2015.
Shine festival 2016, Hertogenbosch
Migracije, Cardiff
Metropolis festival 2015, Kopenhagen
Photography Playground, München
Brave New World, DOX centar za suvremenu umjetnost, Prag
Glow Next 2015, Eindhoven

2014.
Inside, Palais de Tokyo, Pariz
Bright Matters, Muriel Guépin galerija, New York
Miami projekt, Muriel Guépin galerija, Miami
Time Space Exitence, Biennale arhitekture 2014., Venecija
Höhenrausch 2014, OK Centar za suvremenu umjetnost, Linz
Out of Our Heads, ARTinART, London

2013.
Košice – Europska prijestolnica kulture 2013, Košice
Photography Playground, Berlin
Open Art, Örebro
Zou-no-hana Terrace, Yokohama
Maison de l'architecture Ile-de-France, Pariz
SPIRAL, Wakoal art centar, Tokio

2012.
Danski centar za dizajn, MATERIJALI, Kopenhagen
Endmoräne, LineaRES, Berlin

2011.
London Design Museum, Brit Insurance Award, London
Ars Electronica Centre, Što strojevi sanjaju, Linz
Lexus art festival, Moskva
Mikser Festival 2011, Beograd
Praški kvadrijenal performativnog dizajna i prostora, Prag
Fed Square, Melburn
Rizzordi Art Foundation, Expression Beyond, St.Petersburg
Wattis institut za suvremenu umjetnost/CCA, WBA3, San Francisco

2010.
Misker Festival 2010, Beograd
DMY 2010, Berlin
Bečki muzej, 2000-2010. Dizajn u Beču, Beč
Schirn Kunsthalle, Playing the City II, Frankfurt

2009.
Bečki tjedan dizajna carte blanche, Beč

2008.
Bečki tjedan dizajna 2008, Pasionswege, Beč
Numen – Light izložba, Milan

2004.
Est, est, est, Udine

2002.
Internacionalni bijenale dizajna u Saint-Etienne

2000.
BIO Ljubljana, Ljubljana

1999.
34. Zagreb Salon, Zagreb

Solo izložbe 

2015. Out of Balance, aut. architektur und tirol, Innsbruck
2013. Arte Sella, Borgo Valsugana
2012. Z 33, Hasselt
2012. Sveta srca, Pula
2011. Fondazione Palazzo Strozzi, Firenca
2011. Z 33, Hasselt
2003. Numen 99/03, Zagreb

Nagrade 

2015. 
Red Dot nagrada / Oblique chair
Borštnikov nagrada za scenografiju za „Grad“
2014.
Polygon – Excellent Product Design 2015, Njemačko dizajnersko vijeće
2013.
Polygon Chair – Interior Innovation Award 2014, Njemačko dizajernsko vijeće
Borštnikov nagrada za scenografiju za „Crna životinja žalost“ i „Majstor i margarita“
2012.
Red Dot nagrada / Revolve
2011.
Zlatna medalja s Praškog kvadrijenala za Najbolju scenografiju
Zlatna medalja s Praškog kvadrijenala za Najbolje korištenje kazališne tehnologije
Nagrada Sterijinog Pozorja za Najbolju scenografiju / Metamorfoze
2010.
DMY nagrada / Tape instalacija
Red Dot nagrada / Corporate Design
2009. 
Wallpaper nagrada za Najbolji prototip
Nagrada Sterijinog Pozorja za Najbolju scenografiju / Kandit ili Optimizam
Austrian of The Year 2009 / nominirani / kreativna industrija
2008.
Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva za Najbolji dizajn produkta
Nagrada za Najbolju scenografiju u Hrvatskoj / San Ivanje noći
Nagrada za Najbolju scenografiju na festivalu u Uzicama / San Ivanje Noći
2007.
Wallpaper nagrada za Najbolju kućnu sofu / Satyr
2006.
Nagrada za posebni doprinos hrvatskome dizajnu produkata
2001.
Nagrada za grafički dizajn od Hrvatskog dizajnerskog društva
Nagrada za dizajn produkata od Hrvatskog dizajnerskog društva
1999.
Grand Prix 34. Zagreb Salona

Izvori 

Dizajn
Kazalište